Тернополь — многозначный термин.

 Тернополь — город на Украине.
 «Тернополь» — аэропорт близ города Тернополь. 
 «Тернополь» — противолодочный корабль проекта 1124М.
 «Тернополь» — украинский футбольный клуб из Тернополя.